Allsvenskan i handboll för damer 1977/1978 vanns av Borlänge HK, som efter slutspel även vann svenska mästerskapet.

Sluttabell

Grundserien

SM-slutspel

Semifinaler
? 1978: Borlänge HK-IF Skade 11-10, 19-11
? 1978: Irsta HF-Stockholmspolisens IF 14-17, 16-15, 17-16 (omspel)

Finaler
? 1978: Borlänge HK-Irsta HF 17-18, 13-12, 18-17 (omspel)

Borlänge HK svenska mästarinnor.

Källor
Horisont 1978, Bertmarks förlag, sidan 315 - Sportresultat: Handboll
Bollsportens först och störst, Stig Gustafson, Forum bokförlag, sidorna 128 + 132-133 - Handboll

Externa länkar

Sport i Sverige 1977
Sport i Sverige 1978
Handbollssäsongen 1977/1978
1977/1978